Кастелланета (Апулия) — коммуна в провинции Таранто.
 Кастелланета, Дэн — американский актёр.